Le mot tripode, issu du grec tripous, signifiant trois pieds fait référence à : 

 un support tripode, appelé ainsi à cause de ses trois pieds
 un dispositif de contrôle d'accès physique reprend ce nom en raison de la présence de trois barres bloquant le passage.
 le Tripode, tour nantaise détruite en 2005
 les éditions Le Tripode, maison d'édition parisienne
 les joints tripodes utilisés dans l'automobile
 les tripodes, engins de combats martiens de la fiction d'H. G. Wells La Guerre des mondes
 les tripodes, engins de combats extra-terrestres de la trilogie de romans Les Tripodes, de l'auteur de science-fiction John Christopher

Voir aussi 
 Trépied